Plaats in Indonesië
 Latek (Bangil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Latek (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java